Појам  може да се односи на:
 Тана (Тирингија), општина у Немачкој
 Тана (река), река у Кенији
 Тана (језеро), језеро у Етиопији
 Тана (острво)
 Тана (писмо)
 Тана Маскарели